Ubaldini ist der Familienname folgender Personen:

 Ottaviano Ubaldini (1213/1214–1273), Kardinal der Römischen Kirche
 Petruccio Ubaldini (1524–1600), Kalligraph, Miniator und Gelehrter
 Roberto Ubaldini (1581–1635), Kardinal der Römischen Kirche
 Saúl Ubaldini (1936–2006), argentinischer Politiker und Gewerkschaftsführer